Вулиця Брюсова — назва вулиць у деяких населених пунктах України та інших держав колишнього СРСР.

Вулиця Брюсова — вулиця в Подільському районі Києва;
 Вулиця Брюсова — вулиця в Київському районі Донецька;
 Вулиця Брюсова — вулиця в місті Харків.

Вулиця Брюсова — вулиця в місті Алмати.

Вулиця Брюсова — вулиця в місті Казань.
 Вулиця Брюсова — вулиця в місті Краснодар.

Вулиці, названі на честь людей